Vercel bezeichnet
 Ort in der französischen Gemeinde Vercel-Villedieu-le-Camp
Roger Vercel (1894–1957), französischer Schriftsteller